Жёлтый муравей-амазонка () — вид муравьёв-рабовладельцев из рода муравьёв-амазонок подсемейства Формицины (Formicinae).

Распространение и местообитания 
Южная, центральная и восточная Европа, западная Азия (Западная Сибирь).

Границы ареала точно не установлены. На севере ареал доходит на до границы лесостепи и широколиственных лесов, частично проникая в зону смешанных лесов. Отмечен в Киргизии и в Крыму.

Населяет преимущественно умеренно влажные хвойные и лиственные леса. Муравейники строятся на опушках, просеках, разреженных участках лесных биотопов. Вид избегает полностью открытых мест и участков с сильным затенением.

Описание 
Длина тела солдат — 5,5—7 мм, самок — 8—9,5 мм, самцов — 6—7,5 мм. Скапус солдат и самок короткий, не достигает затылочного края головы. Первые два членика жгутика удлинены. Скапус самцов короткий, но достигает затылочной линии. Грудь у солдат и самок является стройной, у самцов — короткой и высокой. Всё тело солдат и самок желтовато-красного цвета, с чёрными волосками. Окраска тела самцов — чёрная, ноги и усики бурые. Жвалы у солдат и самок саблевидные, без зубцов, а у самцов — палочковидные (отличительный признак рода Polyergus).

Особенности поведения 
Ведут «рабовладельческий» образ жизни. Используют муравьёв подрода Serviformica из рода  (Formica cunicularia, Formica fusca или Formica rufibarbis) в качестве рабочей силы («рабов»), похищая их на стадии куколки.
Во время набегов на гнёзда потенциальных видов-рабов жёлтые амазонки используют как визуальные ориентиры, так и химические метки. При этом восприятие ультрафиолетового диапазона светового спектра имеет первостепенную важность для ориентации налетчиков.

Систематика 
Впервые был описан в 1798 году французским энтомологом Пьером Латрейллем под названием . В 1804 году Латрейлль создал на основе этого вида новый род . Выделяют 4 подвида, включая один из Средней Азии:

Охранный статус 
Вид занесён в Красную книгу республики Беларусь, в Красную книгу Нижегородской области и в Красную книгу Днепропетровской области (2011), а также в Европейский Красный список. В 2013 году исключён из КК Нижегородской области.

Примечания

Литература 
 D’Ettorre, P., A. Mori, et Le Moli, F. (1997). Haplometrotic colony founding by the slave-making ant Polyergus rufescens (Hymenoptera, Formicidae). Ital. J. Zool. 64: 49-53.
 D’Ettorre, P., E. Brunner, T. Wenseleers & J. Heinze. (2004). Knowing your enemies: seasonal dynamics of host-social parasite recognition. Naturwissenschaften 91: S. 594—597.
 Grasso, D. A., A. Ugolini, R. Visicchio & F. Le Moli. (1997). Orientation of Polyergus rufescens (Hymenoptera, Formicidae) during slave-making raids. Animal Behaviour 54: S. 1425—1438.
 Le Moli, F., A. Mori, Grasso, D.A. (1994). Behavioural ecology of the obligatory slave-making ant, Polyergus rufescens Latr. (Hymenoptera, Formicidae) A review. Mem. Zool. 48: 133—146.
 Seifert, Bernhard. (1996). Ameisen: beobachten, bestimmen. Naturbuch Verlag, Augsburg. ISBN 3-89440-170-2

Ссылки 
 Видео: набег Polyergus rufescens на гнездо Serviformica
 Artdatabankens faktablad om Amazonmyra.

Формицины
Животные, описанные в 1798 году
Насекомые Азии
Насекомые Европы
Гнездовые паразиты